

Patronyme 

 Auguste Gendron (1817-1881), peintre français ;
 Corinne Gendron (1968-), universitaire et chercheuse franco-québécoise ;
 Emma Gendron (1895-1952), scénariste, dramaturge et journaliste québécoise ;
  ;
 François-Éric Gendron (1954-), acteur français ;
 Jean-Denis Gendron (1925-), professeur et linguiste québécois ;
 Jean-Guy Gendron (1934-2022), joueur et entraîneur de hockey sur glace québécois ;
 Lucien Henri Gendron (1890-1959), homme politique fédéral canadian ;
  ;
 Maurice Gendron (1920-1990), violoncelliste français ;
 Myriam Gendron (1988-), autrice-compositrice-interprète québécoise ; 
 Payton Gendron (2003-), tueur de masse et suprémaciste blanc américain responsable d’un attentat terroriste raciste, le 14 mai 2022, ciblant la communauté afro-américaine de Buffalo, dans l’État de New York.
 Pierre Gendron (1952-), producteur québécois ;
 Pierre-Raoul Gendron (1916-1984), chimiste québécois ;
 Pierre-Samuel Gendron (1828-1889), homme politique fédéral et provincial québécois ;
 Sébastien Gendron (1970-), écrivain français de romans noirs ;
 Sophie Gendron (19?-), actrice canadienne, jouant principalement dans des téléfilms ;
 Stéphane Gendron (1967-), avocat, homme politique, animateur de radio et de télévision québécois.
 Yves Gendron (1963-), comptable canadien

Toponyme 

 Gendron, hameau de la commune de Houyet, province de Namur (Belgique).